Вальдема́рас Адольфович Мартинке́нас (; 10 марта 1965, Алитусский район, Литовская ССР — 20 июля 2004, Нова-Горица, Словения) — литовский футболист, вратарь. Мастер спорта СССР.

Биография 
Первый тренер — А.Битаутас (Алитус), продолжил футбольное образование в вильнюсской спортшколе. В основе «Жальгириса» появился только в 1989 году, после армейской службы в таллинской «Звезде» и двухлетней стажировки в клубе 2-й лиги «Атлантас». Сразу завоевал место в основе, подтверждая свой класс надежной игрой.

Со второй половины 1991 года начал выступать в киевском «Динамо», где также выделялся отличной игрой. В 1994—1996 — играл в Швейцарии вместе с несколькими литовскими футболистами. Транзитом через Финляндию и Эстонию в 1997 году оказался в России: соотечественник Вальдемараса, Беньяминас Зелькявичюс возглавил команду «КАМАЗ-Чаллы» и в качестве основного вратаря пригласил Мартинкенаса в команду. Однако уже во втором круге чемпионата Мартинкенас вернулся в Литву.

Был женат, двое сыновей.

20 июля 2004 года утонул в реке в словенском городе Нова-Горица.

Достижения 
 Чемпион Литвы 1991
 Чемпион Украины 1993
 Чемпион VIII Спартакиады народов СССР 1983

Личные
 Лучший футболист Литвы 1989

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Žuvo Valdemaras Martinkėnas 
 

Футболисты Литвы
Игроки сборной Литвы по футболу
Игроки ФК «Атлантас»
Игроки ФК «Жальгирис»
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «Виль»
Игроки ФК «Хака»
Игроки ФК «Тервис»
Игроки ФК «КАМАЗ»
Игроки ФК «Курессааре»
Утонувшие
Мастера спорта СССР
Игроки ФК «Динамо-2» Киев
Чемпионы Спартакиады народов СССР